Жаклин «Джекки» Джойнер-Керси (; род. , , штат Иллинойс) — американская легкоатлетка, специализировавшаяся в прыжках в длину, семиборье и спринте, трёхкратная олимпийская чемпионка и 4-кратная чемпионка мира.

Биография 
Жаклин Джойнер родилась 3 марта 1962 года в Ист-Сент-Луисе, штат Иллинойс. Своё имя она получила в честь Жаклин (Джеки) Кеннеди.

Начало карьеры 
Уже в школе Джеки продемонстрировала незаурядные способности в лёгкой атлетике, прыгнув в 13 лет на 5.10 метра. Также она увлекалась волейболом и баскетболом. В 14 лет стала юниорской чемпионкой штата Иллинойс. В 1980 году Джекки поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и стала выступать за его легкоатлетическую и баскетбольную команды. В этом же году она потеряла мать и стала главой своей семьи. В Университете её начинает тренировать Боб Керси, который предложил талантливой спортсменке специализироваться в лёгкой атлетике и, конкретно, в семиборье.

Джекки отбирается на чемпионат мира по лёгкой атлетике в Хельсинки (1983), но выступает там неудачно. В первый же день соревнований по семиборью она снялась из-за травмы.

В 1984 году приходит первый большой успех. На играх в Лос-Анджелесе она завоевала серебряную медаль в семиборье уступив победительнице всего пять очков.

Высшие достижения 
С 1986 по 1992 год Джекки практически не знала поражений в семиборье и одновременно успешно выступала в прыжках в длину. В 1986 году она впервые преодолела рубеж в 7000 очков в женском семиборье 7 июля 1986 года установив мировой рекорд 7148 очков на Играх доброй воли в Москве.

В 1988 году она первенствовала на Олимпийских играх в Сеуле с мировым рекордом 7291 очко и через пять дней завоевала олимпийское золото в прыжках в длину (7.40). Через 4 года она повторила успех в семиборье на Олимпийских играх в Барселоне снова превысив барьер 7000 — 7044 очков.

В последний раз Джекки Джойнер участвовала в Играх 1996 года в Атланте. Она завоевала там бронзовую медаль в прыжках в длину и не смогла закончить программу семиборья из-за обострившейся травмы. В 1996 году Джекки покинула дорожку стадиона и попробовала себя в качестве игрока баскетбольной команды «Richmond Rage», но без особого успеха.

В 1998 году она вернулась обратно в лёгкую атлетику и даже выиграла Игры доброй воли в программе семиборья (6502 очка) после чего сообщила что покидает большой спорт. Но в 2000 году в возрасте 38 лет она не прошла отбор на Олимпиаду в Сиднее в состав команды США и на этом закончила свою карьеру.

С 2001 года Джекки занимается благотворительной деятельностью, в родном городе Ист-Сент-Луисе она основала фонд своего имени поддерживающий юных спортсменов.

Семья 
Старший брат Джекки — Эл Джойнер, также известный спортсмен — олимпийский чемпион 1984 года в тройном прыжке. Эл был женат на трёхкратной олимпийской чемпионке Флоренс Гриффит-Джойнер (1959—1998). В 1986 году Джекки вышла замуж за своего тренера Боба Керси и взяла его фамилию.

Достижения 
 Участвовала в четырёх Олимпийских играх и четырёх чемпионатах мира.
 Признана изданием Sports Illustrated for Women’s лучшей спортсменкой XX века (2001)
 Трижды признавалась лучшей спортсменкой в легкой атлетике США (1986, 1987,1994)
 Двукратная обладательница награды Джесси Оуэнса как лучшая легкоатлетка США (1986, 1987)

Спортивные качества 
Джекки Джойнер была исключительно разносторонней спортсменкой, демонстрируя результаты высокого класса в различных дисциплинах лёгкой атлетики: горизонтальных прыжках, спринте и барьерном беге. Её рекорд 7.49 м, это второй результат в истории женских прыжков в длину и по сей день рекорд Америки.

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 Joyner-Kersee Jackie IAAF profile

Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Прыгуны в длину США
Многоборцы США
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Игроки «Ричмонд Рейдж»
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике